Waar ga je heen (album), een album van Maan uit 2018
 Waar ga je heen (lied van Maan), een lied van Maan uit 2018
 Waar ga je heen (Emma Heesters), een lied van Emma Heesters uit 2020